Lauttajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lauttajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (24,4 ha)
Lauttajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (16 ha)

Finland
Lauttajärvi (sjö i Lappland)
Lauttajärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,83, long 27,57)
Lauttajärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,77, long 28,18)
Lauttajärvi (sjö, lat 62,23, long 24,23)
Jyväsjärvi (sjö i Virdois, Birkaland, Finland)

Se även
Lautajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn